Giovanni Romano, calciatore italiano nato nel 1929
Giovanni Romano, detto Gianni, calciatore italiano nato nel 1931
Giovanni Romano, architetto italiano
Giovanni Romano, politico italiano
 Giovanni Romano, storico dell'arte Italiano